Le livre timbré est un livre publié par La Poste.

Livre timbré de l'année 

Publié pour la première fois en 1994 par les services de La Poste, le livre timbré regroupe l'ensemble des timbres imprimés durant une année. En outre ces ouvrages sous emboîtage donnent des informations sur le type d'impression du timbre poste et le contexte historique, social ou culturel auquel il se rapporte.

Livre timbré thématique 

Dans la continuité du livre timbré de l'année, La Poste a publié de nombreux ouvrages se rapportant en général à des blocs ou feuilles de timbres tel que les aventures du Jules Verne ou plus récemment sur le thème du cirque.

Philatélie
Groupe La Poste